Il bell'Antonio – romanzo di Vitaliano Brancati (1949)
Il bell'Antonio – film di Mauro Bolognini (1960)
Il bell'Antonio – miniserie TV di Maurizio Zaccaro (2005)